Buchleiten heißen folgende geographische Objekte:

 Buchleiten (Gmund am Tegernsee), Ortsteil der Gemeinde Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Buchleiten (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim, Bayern

 Buchleiten (Gemeinde Oed-Oehling), Ortsteil von Oed-Oehling, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Buchleiten (Gemeinde Ampflwang), Ortschaft in der Marktgemeinde Ampflwang im Hausruckwald, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Buchleiten (Gemeinde Gaspoltshofen), Ortschaft in der Marktgemeinde Gaspoltshofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Buchleiten (Gunskirchen), Ortschaft in der Marktgemeinde Gunskirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Buchleiten (Gemeinde Rüstorf), Ortschaft in der Gemeinde Rüstorf, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Buchleiten (Gemeinde Vöcklabruck), Ortschaft in der Stadtgemeinde Vöcklabruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

 Buchleiten, Burgleiten, Burg in Niederösterreich

Siehe auch:
 Buchleite